Hikaru ist der Name folgender Personen:

 Hikaru Midorikawa (* 1968), japanischer Synchronsprecher und Sänger
 Hikaru Nakamura (* 1987), US-amerikanischer Schachspieler
 Hikaru Nakamura (Mangaka) (* 1984), japanischer Mangaka
 Hikaru Nanase, Pseudonym von Masumi Itō, japanische Sängerin, Komponistin und Sprecherin
 Hikaru Utada (* 1983), japanische Sängerin

Hikaru steht für:

 Hikaru no Go, japanische Zeichentrickserie
 Hikaru Sulu, Charakter aus dem Star-Trek-Universum, siehe Figuren im Star-Trek-Universum #Lieutenant Hikaru Sulu